

Села:
 Радивонівка — Запорізька область, Бердянський район, Берестівська сільська громада
 Радивонівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Радивонівка — Полтавська область, Миргородський район, Великобагачанська селищна громада